O jest piętnastą literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą literą alfabetu polskiego.

O 
 O – symbol  chemiczny pierwiastka tlenu
 O – oznaczenie kilku serii rosyjskich parowozów
 O – pierwsza litera symbolu polskich parowozów, oznaczająca parowóz osobowy (np. Ol49)
 O! – tytuł albumu zespołu Maanam
 O (album Damiena Rice) – tytuł albumu Damiena Rice z 2002 roku
 O (album Omariona) – tytuł albumu Omariona z 2005 roku
 O (album Eiko Shimamiya) – tytuł albumu Eiko Shimamiya z 2006 roku
 O (album Chłopcy kontra Basia) – tytuł albumu Chłopcy kontra Basia z 2015 roku
 o (album Tilly and the Wall) – tytuł albumu Tilly and the Wall z 2008 roku
 O, o, o, o! – piosenka polskiego DJ'a MAGIX'a

o 
 – symbol IPA samogłoski
 o – przyimek

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy.